Abaixo estão o sistema de classificação e as nações classificadas para o Tiro com arco nos Jogos Pan-Americanos de 2023, programado para ser realizado de 1 a 5 de novembro de 2023.

Sistema de classificação 
Um total de 98 arqueiros irão se classificar para competir nos Jogos (49 por gênero). Uma nação pode inscrever no máximo dez arqueiros (cinco por gênero). Como país-sede, o Chile classificou oito atletas automaticamente (três no recurvo masculino, três no recurvo feminino, 1 no composto masculino e 1 no composto feminino). 

O presente sistema de classificação foi desenhado para garantir a presença de 8 equipes no recurvo e 5 equipes no composto por gênero, assim como a participação de arqueiros individuais do máximo de nações possível. Por essa razão, uma nação pode classificar uma equipe de três arqueiros ou apenas um arqueiro.

Como nos Jogos Olímpicos, uma nação não pode participar com dois arqueiros em uma única categoria para Santiago, exceto se um dos arqueiros tiver se classificado nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Cali. 

Como há nações (Colômbia, Venezuela, Panamá e Guiana) cuja localização geográfica permite que participem dos Jogos Sul-Americanos e dos Jogos Centro-Americanos e do Caribe, suas Federações nacionais devem informar à World Archery Americas até 31 de julho de 2022 em qual dos dois Jogos eles querem ser elegíveis à classificação para os Jogos Pan-Americanos. Essa informação deve ser fornecida por escrito e acompanhada por uma carta de aprovação de seu respectivo Comitê Olímpico Nacional.

Como Canadá e Estados Unidos não competem em nenhum dos jogos regionais, serão as únicas nações elegíveis a conquistar vagas no Classificatório Norte-Americano.

Recurvo 
Uma nação pode inscrever no máximo três atletas do composto por gênero (para o máximo de seis no total). Como país-sede, o Chile recebeu automaticamente três vagas por gênero. No primeiro torneio classificatório, as cinco melhores equipes do evento irão se classificar com três indivíduos por gênero. No segundo torneio classificatório, as duas melhores equipes juntamente com dois atletas individuais por gênero irão se classificar. Se uma nação tiver ganhado uma vaga individual no primeiro torneio e conseguir a vaga por equipes no segundo, a vaga individual será realocada para o segundo torneio.

Composto 
Uma nação pode inscrever no máximo dois atletas do composto por gênero (para o máximo de quatro no total). Como país-sede, o Chile recebeu automaticamente uma vaga por gênero. As cinco melhores equipes de dois membros no primeiro torneio classificatório irão se classificar juntamente com um atleta por gênero. A vaga restante por gênero será decidida no segundo torneio classificatório.

Linha do tempo

Sumário de classificação

Recurvo masculino

Recurvo feminino

Composto masculino

Composto feminino

Referências

P
P
Classificação para os Jogos Pan-Americanos de 2023
Tiro com arco nos Jogos Pan-Americanos de 2023